Бирчи има више значења:

 Бирчи (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Бирчи (Олт), насеље у округу Олт у Румунији